Gershoni ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Gershoni (* 1950), israelischer Virologe und Hochschullehrer
 Yehuda Gershoni (* 1960), israelischer Radrennfahrer